Вахид — арабское слово и имя, означающее в переводе единый, единственный;1 (число) (ср. ):
 Алиага Вахид
 Абд аль-Вахид
 Вахид Хорасани

Фамилия
 Вахид, Абдуррахман (1940—2009) — президент Индонезии (1999—2001).
 Вахид, Алиага (настоящее имя Алиага Мамедкули оглы Искендеров; 1895—1965) — азербайджанский поэт, Заслуженный деятель искусств Азербайджанской ССР.
 Вахид, Абдул (1936—2022) — пакистанский хоккеист на траве, олимпийский чемпион 1960 года.
Имя
 Халилходжич, Вахид (род. 1952) — югославский футболист и тренер

См. также 
  
  

Арабские имена